OAW steht für:
 Helvetic Airways, eine schweizerische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Ostdeutsche Albatros-Werke, eine im Ersten Weltkrieg in Schneidemühl aufgebaute Flugzeugfabrik der Albatros Flugzeugwerke 

oAW steht für:
 openArchitectureWare, eine Plattform für modellgetriebene Softwareentwicklung

Siehe auch:
 ÖAW

Abkürzung